Adelaide River steht für:

 Adelaide River (Ortschaft), Ort im Northern Territory, Australien
 Adelaide River (Loddon River), Nebenfluss des Loddon River in Tasmanien, Australien
 Adelaide River (Van-Diemen-Golf), Fluss zum Van-Diemen-Golf (Timorsee) im Northern Territory, Australien